XI чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении проходил в Москве (Россия) с 10 по 12 марта 2006 года в спортивном комплексе «Олимпийский» (вместимость — 15 000 человек). В чемпионате приняли участие 635 спортсменов из 133 стран. Москва и Россия впервые в истории принимали чемпионат мира или Европы по лёгкой атлетике. Председателем организационного комитета чемпионата являлся мэр Москвы Юрий Лужков.

Общая информация 
Выборы города проведения чемпионат мира в помещении 2006 года проходили в ноябре 2003 года. При выборе члены исполкома ИААФ руководствовались следующими критериями: результаты лучших спортсменов, представляющих страну; уровень организации соревнований; уровень интереса к этому виду спорта внутри страны и качество телевизионных трансляций. На итоговом голосовании победила Москва.

В программе чемпионата мира было разыграно 26 комплектов наград — по 13 среди мужчин и женщин. Для размещения в Москве участников чемпионата и VIP-гостей на три дня были полностью забронированы гостиницы «Космос» и «Ренессанс». Общий призовой фонд чемпионата мира составил 2 288 000 долларов США). Советом ИААФ были утверждены следующие денежные призы (в долларах США):
 Золото — 40 000
 Серебро — 20 000
 Бронза — 10 000
 4-е место — 8 000
 5-е место — 6 000
 6-е место — 4 000
 Мировой рекорд — 50 000

В общекомандном медальном зачёте первое место изначально заняли легкоатлеты России, обойдя на одну золотую медаль команду США. Однако в 2013 году прыгунья в длину Татьяна Котова была лишена своей золотой медали за нарушение антидопинговых правил. Её медаль перешла к американке Тианне Мэдисон, и таким образом, сборная США стала первой в общекомандном зачёте. В Москве 6 из 7 золотых наград России принесли женщины, у американцев, напротив, 6 из 8 золотых медалей завоевали мужчины. Единственной спортсменкой, ставшей в Москве двукратной чемпионкой мира, была российская бегунья Олеся Красномовец, победившая на дистанции 400 м и в эстафете 4×400 м в составе сборной России.

Всего в Москве награды завоевали 34 из 133 соревновавшихся стран, а 11 из них выиграли хотя бы одно золото. Почти 40 % всех разыгранных наград (31 из 78) пришлись на долю легкоатлетов России и США.

Знаменитая 33-летняя мозамбикская бегунья Мария Мутола выиграла золото чемпионата мира в помещении на дистанции 800 метров 7-й раз в карьере. До этого она побеждала в 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 и 2004 годах. Единственный раз за последние 8 чемпионатов мира в помещении Мутола не сумела выиграть золото в 1999 году в Маэбаси, когда её опередила чешка Людмила Форманова. 7 титулов чемпионки мира в помещении стали абсолютным рекордом в истории этих соревнований. Позднее 7-кратной чемпионкой мира в зале также стала россиянка Наталья Назарова, но она 5 из 7 своих титулов выиграла в эстафете 4×400 м, тогда как Мутола все 7 золотых медалей выиграла в индивидуальной дисциплине.

Ряд стран выиграл в Москве первые в своей истории награды чемпионатов мира по лёгкой атлетике в помещении. Игнисиус Гайса принёс Гане первое в истории золото на чемпионатах мира (как зимних, так и летних), победив в прыжках в длину. В тех же прыжках в длину Ирвин Саладино выиграл серебро и принёс Панаме первую в истории медаль чемпионатов мира в помещении. На дистанции 400 метров серебро Калифорнии Молефе стало первой наградой Ботсваны.

Можно также отметить отсутствие сильных спортсменов из сборной Великобритании — британские легкоатлеты предпочли чемпионату миру подготовку к Игры Содружества в Мельбурне, которые прошли с 15 по 26 марта.

Медалисты

Мужчины 
2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010

Женщины 
2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории, принимающая страна также выделена)

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира в помещении 2006 на сайте ИААФ
 Новости чемпионата на сайте РИА Новости
 Сайт федерации лёгкой атлетики России

10
2006
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Москве
2006 год в Москве